Олга може да се отнася за:
 Олга (име) – женско собствено име.
 Олга Киевска, съпруга на княз Игор I.
 Олга Николаевна Вюртембергска, дъщеря на император Николай I
 Олга Александровна, дъщеря на император Александър III
 Олга Фьодоровна, германска принцеса и велика руска княгиня.
 Олга Николаевна (1895-1918), дъщеря на император Николай II
 Олга Николаевна (1868 - 1950), дъщеря на Николай Николаевич и съпруга на княз Константин Кантакузин
 Олга Корбут, беларуска спортна състезателка.
 Олга Борисова, българска народна певица.

Други значения:
 Олга, руски залив в Японско море.
 Олга, селище в Русия, център на едноименен район в Приморски край.